Barbican Estate, buurt in Londen (City of London)
 Barbican Centre, theater, centrum voor podiumkunsten in Londen
 Barbican (metrostation), halte in Londen

Verder is
 barbican eigenlijk het Engelse woord voor barbacane of bruggeschans, een middeleeuwse vestingpoort